Il singolare  dell'Heineken Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Philipp Kohlschreiber era il detentore del titolo dell'anno precedente, ma si è ritirato nei quarti a causa di un infortunio.

In finale Juan Martín del Potro ha battuto Sam Querrey, 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Juan Martín del Potro (campione)
  David Ferrer (semifinale)
  Robin Söderling  (semifinale)
  Nicolás Almagro (quarti)

 Philipp Kohlschreiber (quarti, infortunato) 
 Sam Querrey (finale)
 Albert Montañés (primo turno)   
 Juan Mónaco  (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Heineken Open 2009
ATP World Tour 2009